Friedenstal ist der Name folgender Orte:

 Friedenstal (Bernau bei Berlin), ein Ortsteil von Bernau bei Berlin, Brandenburg 
 Friedenstal (Bothkamp), ein Ort in Bothkamp, Schleswig-Holstein
 Friedenstal (Loit), Ortsteil von Loit, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Friedenstal (Wunstorf), eine ehemalige Behelfssiedlung für Vertriebene in Wunstorf
 Kurhaus Friedenstal, denkmalgeschützter ehemaliger Veranstaltungsort in Hannover
 Friedenstal, ein Ort in Herford, Nordrhein-Westfalen
 Friedenstal (Solingen), eine Ortslage in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Friedenstal bei Odessa, eine ehemalige deutsche Kolonie bei Odessa, Ukraine